{{Infobox football league season
| competition                = Liga a IV-a
| season                     = 2009-2010
| logo                       = 
| size                       = 
| winners                    =  
| promoted                   = 
| relegated                  = 
| league topscorer           = 
| prevseason                 = 2008-2009
| nextseason                 = 2010-2011}}
Liga IV 2009-2010 a fost cel de-al 68-lea sezon al Ligii a IV-a, al patrulea nivel al sistemului de ligi ale fotbalului românesc. Echipele campioane ale fiecărei asociații județene joacă un meci de baraj pentru promovarea în Liga a III-a..

 Baraj promovare Liga a III-a 

Meciurile au fost programate pentru a fi jucate în ziua de 15 Iunie 2010.

|-

|}

  Clasamente Liga a IV-a  
  Alba  

 Arad 

 Argeș 

 Bacău 

 Bihor 

 Bistrița-Năsăud 

 Botoșani 

Baraj retrogradare 
Echipele de pe locurile 12 și 13 din Liga a IV-a au jucat cu echipele de pe locul 2 din cele două serii din Liga a V-a Botoșani.

 Brașov  

 București 
Finala Spic de Grâu București a câștigat Liga a IV-a București sezonul 2009–2010 și s-a calificat pentru barajul de promovare în Liga a III-a. Buzău 
Seria I 

Seria II 

Play-off  
Play-off-ul campionatului s-a disputat între cele mai bune două echipe clasate din fiecare serie a sezonului regulat.
Semifinale 

Finala 
Finala campionatului s-a jucat pe 9 iunie 2010 pe Stadionul Petrolul din Berca.Recolta Cislău a câștigat Liga a IV-a din județul Buzău sezonul 2009–2010. ABC Stoicescu s-a calificat pentru barajul pentru promovare în Liga a III-a pentru că a fost singura echipă din play-off care a avut C.I.S. (Certificat de identitate sportivă) eliberat de Ministerul Tineretului și Sportului, obligatoriu pentru a juca în Liga a III-a. Caraș-Severin 

 Călărași 
Seria Est

Seria Vest 

Play-off  
Play-off-ul campionatului s-a disputat între primele două echipe clasate din fiecare serie a sezonului regulat.
Semifinale 

Finala 
Finala campionatului s-a disputat pe 5 iunie 2010 pe Stadionul Ion Comșa din Călărași.Phoenix Ulmu a câștigat Liga a IV-a din județul Călărași sezonul 2009–2010 și s-a calificat pentru barajul de promovare în Liga a III-a.

Cluj 
Doar 11 echipe au încheiat campionatul Ligii a IV-a în sezonul anterior. În plus, în pauza competițională s-au mai retras trei echipe: Universitatea II Cluj-Napoca, Școala de Fotbal “Ivansuc” și Știința 2004 Cluj-Napoca. Din acest motiv au fost primite nu mai puțin de 9 echipe în sezonul în curs: Avîntul Recea Cristur, Unirea Jucu, Arieșul Mihai Viteazu (primele trei locuri din clasamentul Campionatului Județean Cluj) și alte șase echipe: Ardealul Cluj-Napoca, Atletic Olimpia Gherla, Vulturul Mintiu Gherlii, AS Feleacu, Unirea Florești și Someșul Gilău.

Prima etapă s-a disputat în 27 august 2009.

Două echipe s-au retras înainte de sfârșitul competiției: Arieșul II Turda s-a retras la începutul returului și va pierde toate meciurile cu 0-3, iar Vlădeasa Huedin a fost exclusă din cauza a două neprezentări, toate rezultatele sale fiind anulate.

La sfârșitul turului, Unirea Florești se afla pe prima poziție urmată de AS Feleacu la 8 puncte distanță și Atletic Olimpia Gherla la 11 puncte.

Unirea Florești este campioana sezonului 2009-2010. Echipa din Florești a învins în meciul de baraj pe FC Hunedoara (câștigătoarea ligii a IV-a din județul Hunedoara), disputat în data de 15 iunie, la Blaj, cu scorul de 2-0 și a promovat în liga a III-a.

Constanța 
Seria Est 

Seria Vest

Play-off 
Echipele au început play-off-ul cu toate recordurile realizate în sezonul regulat împotriva celorlalte echipe calificate din serie și au jucat doar împotriva echipelor din celelalte serii.

Play-out 
Echipele au început play-out-ul cu toate recordurile realizate în sezonul regulat împotriva celorlalte echipe calificate din serie și au jucat doar împotriva echipelor din celelalte serii.

Covasna

Dâmbovița

Galați

Giurgiu 

Play-off  
Play-off-ul campionatului a avut loc între cele mai bune patru echipe clasate din sezonul regulat. Toate meciurile s-au disputat pe Stadionul Dunărea-Port din Giurgiu pe 2 iunie (semifinalele) și pe 5 iunie 2010 (finala).
Semifinale

Finala

Nova Force Giurgiu a câștigat Liga a IV-a Giurgiu și s-a calificat pentru barajul de promovare în Liga a III-a.

Gorj

Harghita

Hunedoara

Ialomița

Iași

Maramureș 
Seria Nord 

Seria Sud 

Finala campionatului 

Spicul Mocira a câștigat Liga a IV-a Maramureș și s-a calificat pentru barajul de promovare în Liga a III-a.

Olt

Prahova

Satu Mare  
Seria A 

Seria B

Finala 
Finala campionatului s-a disputat pe 5 iunie 2010 pe Stadionul Olimpia din Satu Mare.

Victoria Carei a câștigat Liga a IV-a Satu Mare și s-a calificat pentru barajul de promovare în Liga a III-a.

Sălaj  
Seria Est

Seria Vest 

Play-off

Play-out

Sibiu

Suceava

Teleorman

Timiș

Tulcea

Vaslui  
Play-off 
Play-off-ul campionatului s-a disputat între echipele clasate pe primele două locuri în cele două serii ale sezonului regular.
Semifinale

Finala

Dinamo ARI Râșești a câștigat Liga a IV-a Vaslui și s-a calificat pentru barajul de promovare în Liga a III-a.

Vâlcea

Vrancea 
Seria Nord

Seria Sud 

Play-off  
Sferturi

Semifinale 

Finala 

FCM Adjud a câștigat Liga a IV-a Vrancea și s-a calificat pentru barajul de promovare în Liga a III-a.

Vezi și 
 Liga I 2009-2010
 Liga a II-a 2009-2010
 Liga a III-a 2009-2010
 Cupa României 2009-2010

Referințe

Legături externe 
 FRF
 
2009-2010